Тея Гарретт (Thea Garrett;  1992) — мальтійська співачка та артистка музичного театру. Представляла Мальту на Євробаченні 2010 в Осло.

Євробачення-2010 
У 2010 році Гаррет виграла мальтійський національний фінал та представила Мальту на Євробаченні 2010 з піснею «My Dream». Гарретт виступила у першому півфіналі 25 травня 2010 року в Осло (Норвегія).   Але не змогла пройти у фінал, посівши 12 місце. Після конкурсу випустила свій перший сингл Frontline.

Позов 
Гарретт та її батьки підписали річний контракт з Exotique Label 1 листопада 2009 року, і хоча контракт все ще діяв після того, як Теа виграла конкурс, її батько зв’язався з менеджером лейблу Грейс Борг, щоб розірвати контракт. Борг відкрила судовий процес проти родини Фальзон Гарретт, а також проти PBS.  Врешті-решт Тея отримала згоду та 18 000 євро перед тим, як відлетіти в Осло на перші репетиції. 

У травні 2010 року Грейс Борг та Андреа Мілана подали позов проти Громадської мовної служби, національної телекомпанії, вимагаючи відшкодування збитків за порушення їх ексклюзивних прав на Теа Фальзон Гаррет.  Борг та Мілана також писали до Європейського союзу мовлення та чинили на нього тиск, щоб змусити організаторів Євробачення зупинити Теа Фальзон Гаррет - а отже і Мальту - брати участь у конкурсі.  Борг також оголосила, що буде подавати до суду на батьків Гарретт за коментарі, які вони робили в ЗМІ про неї. Батько Гарретт, Серхіо Фальзон, підтримує всі зауваження, які він зробив, і каже, що у нього є вся документація та квитанції на підтвердження цього. Він звинуватив Борг в спробі «психологічно знищити» його доньку, перетворивши її життя на «пеклом». Замість того, щоб заробляти гроші на Гарретт, Борг «забрав у себе те, що мала».  У 2019 році Апеляційний суд встановив, що ні Гаррет, ні PBS не порушували контракту з Борг.

Сингли 
 My Dream (2010)
 Frontline (2011)
 Walk On By (2011)

Примітки

Посилання 

Співачки XXI століття
Представники Мальти на Євробаченні
Учасники Євробачення 2010